Пировский — поселок в Пировском районе Красноярского края в составе Троицкого сельсовета.

География 
Находится в примерно в  17 километрах по прямой на север от районного центра села Пировское.

Климат 
Климат в районе резко континентальный. Самый теплый месяц — июль, со средней температурой +17,8 °С, с абсолютным максимумом +34,6 °С. Самый холодный месяц — январь: средняя температура составляет –20,1 °С, абсолютный минимум –52,5 °С.

Население  
Постоянное население составляло 61 человек в 2002 году (95% русские),  66 в 2010.

Инфраструктура 
Железнодорожная станция Пировская Красноярской железной дороги.

Примечания 

Населённые пункты Пировского района